So This Is Love' peut faire référence à :
 So This Is Love?, film de Frank Capra sorti en 1928
 So This Is Love, film de Gordon Douglas sorti en 1953
 So This Is Love'', chanson